Galeb – aereo da addestramento 
Galeb – nave scuola jugoslava e yacht di rappresentanza di Tito, ex italiana RAMB III
Galeb – personal computer jugoslavo
Galeb – personaggio del videogioco Tales of Monkey Island (2009)
Galeb – rivista infantile slovena, edita in Italia